Scharmützelsee – jezioro w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia
 Scharmützelsee – urząd w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree